Abdoulaye Keita peut faire référence à :

 Abdoulaye Keita (1954-2019), footballeur guinéen ;
 Abdoulaye Keita (1994-), footballeur malien ;
 Abdoulaye Keita (1962-), militaire et homme politique guinéen ;
 Abdoulaye Khouma Keita (1978-), footballeur sénégalais.